Сули может означать:

 Сули (дим) — община Греции.
  — историческая область в Эпире.
 Сули (конец IX века — 946) — шатранджист и филолог.

См. также 
 Сулиоты